Такмичење у пливању у дисциплини 200 метара слободним стилом за мушкарце на Светском првенству у пливању 2017. одржано је 24. јула (квалификације и полуфинале) и 25. јула (финале) као део програма Светског првенства у воденим спортовима. Трке су се одржавале у базену Дунав арене у Будимпешта.

За трке у овој дисциплини било је пријављено 75 такмичара из 64 земље, а током такмичења постављено је чак 19 нових националних рекорда. Титулу светског првака освојио је кинески пливач Суен Јанг који је финалну трку испливао у времену новог националног и новог азијског рекорда од 1:44,39 минута. Сребрну медаљу освојио је Американац Таунли Хас, док је бронза припала Русу Александру Красниху.

Репрезентативац Србије Велимир Стјепановић пласирао се у полуфинале где је заузео 12. место и није успео да се пласира у финале. Репрезентативац Црне Горе Адо Гарговић такмичење је завршио на 68. месту у квалификацијама.

Освајачи медаља

Званични рекорди 
Пре почетка такмичења званични свестки рекорд и рекорд шампионата у овој дисциплини су били следећи:

Резултати квалификација 
За такмичење у тркама на 200 метара слободним стилом било је пријављено 75 такмичара из 64 земље, а свака од земаља је имала право на максимално два такмичара у овој дисциплини. Квалификационе трке одржане су другог дана пливачких такмичења, 24. јула у јутарњем делу програма, са почетком од 10:18 по локалном времену, а пласман у полуфинале остварило је 16 такмичара са најбољим резултатима квалификација. На старту квалификационих група појавила су се 73 такмичара, а пливало се у 8 квалификационих група (7 са по 10 и једну са 5 такмичара).

Резултати полуфинала 
Полуфиналне трке плуване су 24. јула у вечерњем делу програма, са почетком од 18:42 часова по локалном времену.

Прво полуфинале

Друго полуфинале

Резултати финала 
Финална трка пливана је 25. јула у вечерњем делу програма од 17:32 часова.

Види још 
 Светско првенство у пливању 2017.

Референце

Спољашње везе 
 

Светско првенство у пливању 2017.